Тимчу́к — поширене українське прізвище, що походить від імені Тиміш, Тимофій.

Відомі носії 

 Тимчук Айна Леонідівна (* 1973) — голова Харківської обласної державної адміністрації (з 27 листопада 2020 до 11 серпня 2021 року).
 Тимчук Андрій («Тіма») — автор текстів та вокаліст гурту ФлайzZzа.
 Тимчук Віктор Володимирович — перший заступник прокурора Чернівецької області, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Тимчук Віктор Мефодійович (1936—2018) — український письменник.
 Тимчук Дмитро Борисович (1972—2019) — український військовий і політичний журналіст
 Тимчук Іван Дмитрович (1932—1988) — український медик, науковець і практик, доктор медичних наук, професор.
 Тимчук Іван Матвійович (1901—1982) — Герой Радянського Союзу.
 Тимчук Катерина Андріївна (? — ?) — новатор сільськогосподарського виробництва, завідувачка ферми колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання.
 Тимчук Леонід Миколайович ( 1935) — український громадський діяч, правозахисник, дисидент.
 Тимчук Марія Іванівна (1940 — ?) — новатор сільськогосподарського виробництва, ланкова колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 6-го скликання.
 Тимчук Микола Степанович (1889—1975) — поручник УГА та ДА УНР.
 Тимчук Михайло Петрович (1981—2021) — український художник.
 Тимчук Роман (1909—1991) — актор і режисер.
 Тимчук Сергій Артемович (* 1948) — колишний народний депутат України.
 Тимчук Сергій Миколайович — завідувач відділення Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова, кавалер ордена «За заслуги» ІІ ступеня.
 Тимчук Сергій Олександрович (* 1954) — доктор технічних наук, доцент.
 Тимчук Яків (1919—1988) — український церковний діяч, василіянин, підпільний єпископ Станіславівської єпархії УГКЦ.

Див. також 
 Тимчуки

Примітки